

Компании и корпорации 
 «Северсталь» — российская металлургическая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом.
 «Северсталь-метиз» — группа предприятий, дочерняя структура «Северстали».
 Волгоградский завод «Северсталь-метиз»
 «Северсталь» — авиакомпания из Череповца.

Спортивные клубы 
 «Северсталь» — хоккейный клуб из Череповца.
 «Северсталь» — баскетбольный клуб из Череповца.
 «Северсталь» — прежнее (до 2014 года) название волейбольного клуба «Северянка» из Череповца.
 «Северсталь» — название футбольного клуба «Шексна» из Череповца в 1997—2005 годах.

Прочее 
 «Северсталь» — атомная стратегическая подводная лодка, шестой корабль проекта 941 «Акула».